Questi fantasmi! –  commedia di Eduardo De Filippo del 1945
 Questi fantasmi – film italiano del 1954 diretto da Eduardo De Filippo
 Questi fantasmi – film italiano per la televisione del 1962 diretto da Eduardo De Filippo
 Questi fantasmi – film italo-francese del 1967 diretto da Renato Castellani
 Questi fantasmi – film italiano per la televisione del 2011 diretto da Franza Di Rosa